

Patronymes 
Boutsaïev (masculin ; ) ou Boutsaïeva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Iouri Boutsaïev (1978-), joueur de hockey sur glace russe.
 Viatcheslav Boutsaïev (1970-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe